Тома Янакиев може да се отнася за:

 Тома Янакиев Желински (1882 – 1923), български революционер
 Тома Янакиев (1912 – 1982), български футболист